Don Giovanni steht für:

 Don Giovanni, Dramma giocoso in zwei Akten von Wolfgang Amadeus Mozart
 Don Giovanni, österreichischer Film von Walter Kolm-Veltée, siehe Don Juan (1955)
 Don Giovanni (1966), Theateraufzeichnung von Walter Felsensteins Inszenierung der gleichnamigen Oper
 Don Giovanni (Film), französisch-italienischer Film von Joseph Losey (1979)
 Don Giovanni (Karajan 1985), DDD-Gesamtaufnahme der Oper Don Giovanni unter der musikalischen Leitung Herbert von Karajans